Школа покровительствуемых художников () была создана королём Людовиком XV в 1745 году по настоянию французского художника Шарля Антуана Куапеля. В школу принимались лауреаты Римской премии, проводимой французской Академией живописи и скульптуры. Школа давала им возможность провести три года, обучаясь у таких мастеров как Шарль-Андре ван Лоо и Мишель Франсуа Дандре-Бардон, перед традиционной поездкой во Французскую академию в Риме.

До учреждения школы лауреаты Премии получали возможность обучаться в Риме в течение трёх-пяти лет на полном пансионе, получая королевскую стипендию в 300 ливров, но результаты такого обучения оставались неудовлетворительными, поэтому Куапель обратился к Ленорману де Турнему, который имел влияние на короля в финансовых вопросах, с просьбой помочь организовать дополнительный этап перед поездкой. Ученикам выделялась скромная пенсия.

Школа прекратила своё существование в 1775 году, воспитав несколько выдающихся художников. Среди учеников школы в первой половине 1750-х годов был Жан-Оноре Фрагонар.

Примечания 

Художественные учебные заведения Парижа, прекратившие своё существование
Учебные заведения, основанные в 1745 году
Исчезли в 1775 году
Институции Людовика XV